Юрий Круглов:
 Круглов, Юрий (род. 1959) — советский самбист.
 Круглов, Юрий Анатольевич (1940—2015) — советский и российский художник и график, заслуженный художник Российской Федерации.
 Круглов, Юрий Георгиевич (1944—2010) — советский и российский фольклорист, историк русской литературы, педагог.
 Юрий Круглов — литературный псевдоним Юрия Бесараба (род. 1975).